Калмыков, Александр:
 Калмыков, Александр Дмитриевич (род. 1953) — генеральный директор «Росгосцирка».
 Калмыков, Александр Михайлович (1863—1930) — русский архитектор, мастер модерна.